Tagcotepec kan syfta på:

 Tagcotepec, Zautla, ort, Puebla, Mexiko 
 Tagcotepec, Ixtacamaxtitlán, ort, Puebla, Mexiko